Rosendorff ist der Familienname folgender Personen:

 Hertha Rosendorff (1882–1942),  Opfer des Holocaust
 Hugo Rosendorff (1880–1944), Apotheker und Opfer des Holocaust